Kęsowo (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Koejavië-Pommeren, in powiat Tucholski
Kęsowo (plaats), een plaats in deze gemeente